Bålgetingar (Vespa) är ett släkte av getingar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Bålgetingar ingår i familjen getingar. 
I Sverige finns bara en art, Vespa crabro (bålgeting).

Dottertaxa till bålgetingar, i alfabetisk ordning 

 Vespa aethale
 Vespa affinis
 Vespa albofasciata
 Vespa alsatica
 Vespa anglica
 Vespa arabica
 Vespa barbouri
 Vespa basalis
 Vespa bellicosa
 Vespa bicincta
 Vespa bicolor
 Vespa bilineata
 Vespa bimaculata
 Vespa binghami
 Vespa bipustulata
 Vespa biroi
 Vespa borealis
 Vespa capitata
 Vespa cayana
 Vespa chinensis
 Vespa chrysoptera
 Vespa chrysopteraarmata
 Vespa communis
 Vespa concinna
 Vespa condigna
 Vespa conica
 Vespa conifera
 Vespa consimilis
 Vespa cordifera
 Vespa crabro (Bålgeting)
 Vespa crabronioformis
 Vespa crassipes
 Vespa cribriformis
 Vespa curvipes
 Vespa daedala
 Vespa daedalea
 Vespa dentata
 Vespa diadema
 Vespa discincta
 Vespa dominicensis
 Vespa ducalis
 Vespa dybowskii
 Vespa erythrocephala
 Vespa exotica
 Vespa ferruginata
 Vespa ferruginea
 Vespa fervida
 Vespa flavicincta
 Vespa flavofasciatus
 Vespa fulva
 Vespa fulvipes
 Vespa galbula
 Vespa geniculata
 Vespa globulosa
 Vespa guttata
 Vespa hirsutissima
 Vespa horticola
 Vespa infundibuliformis
 Vespa intersecta
 Vespa italica
 Vespa kuangsiana
 Vespa ligata
 Vespa longicornis
 Vespa luctuosa
 Vespa lunulata
 Vespa macrocephala
 Vespa maculata
 Vespa mandarina
 Vespa megei
 Vespa menstrua
 Vespa minima
 Vespa minuta
 Vespa mocsaryana
 Vespa mucronata
 Vespa multimaculata
 Vespa muraria
 Vespa nigra
 Vespa nigripennis
 Vespa ochreata
 Vespa ochropygos
 Vespa ochrosticta
 Vespa ocreata
 Vespa ordinata
 Vespa orientalis
 Vespa pacicephala
 Vespa petiolata
 Vespa philippinensis
 Vespa picipes
 Vespa pilosella
 Vespa pratensis
 Vespa pteropoda
 Vespa quadripunctata
 Vespa quinquefasciata
 Vespa rubricans
 Vespa rubricornis
 Vespa scutellata
 Vespa scutellatus
 Vespa sepulchralis
 Vespa sericea
 Vespa serripes
 Vespa sessilis
 Vespa sexcincta
 Vespa sexmaculata
 Vespa sexpustulata
 Vespa simillima
 Vespa sinuata
 Vespa soror
 Vespa sphaerogaster
 Vespa spinipes
 Vespa taenia
 Vespa tahitensis
 Vespa tenebricosa
 Vespa tesserazonia
 Vespa tibialis
 Vespa tripunctata
 Vespa trizonata
 Vespa tropica
 Vespa unicolor
 Vespa unifasciata
 Vespa usta
 Vespa walkeri
 Vespa variabilis
 Vespa velox
 Vespa velutina
 Vespa vivax
 Vespa vulgata

Källor

Externa länkar 

Getingar